Salpen bezeichnet:
 Salpen, freischwimmende Meerestiere
 Salpen, bis 1938 Sobiechen, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945 Sobiechy, Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen